Sveta Nedelja (nebo Sveta Nedjelja) je název pro několik obcí v Chorvatsku:

 Sveta Nedelja – město v Záhřebské župě
 Sveta Nedelja (opčina) – opčina v Istrijské župě
 Sveta Nedjelja – vesnice na ostrově Hvaru
 Sveta Neđelja – ostrov v Černé Hoře